Александр Свечин:Свечин, Александр Алексеевич (1826—1896) — русский военачальник, генерал от инфантерии, командир 10-го армейского корпуса
Свечин, Александр Андреевич (1878—1938) — русский и советский военачальник, военный теоретик.
 Свечин, Александр Сергеевич (1755—1801) — генерал-лейтенант, герой русско-шведской войны 1788—1789 годов.
 Свечин, Александр Фёдорович (1871—1907) — государственный деятель, нижегородский вице-губернатор, надворный советник.